

Geografia 
Lago Ha! Ha!  – lago canadese
Piccolo lago Ha! Ha!  – lago canadese attiguo al lago Ha! Ha!
Ha! Ha!  – fiume canadese, emissario dell'omonimo lago
Baia di Ha! Ha!  – baia dove sfocia l'omonimo fiume

Altro 
Haha (Ha Dong-hoon) – cantante e conduttore televisivo sudcoreano
Ha-ha – tipo di fossato
Ha Ha  – album del gruppo hardcore punk Charged GBH
Ha Ha  – soprannome del giocatore di football americano Ha'Sean Clinton-Dix